TJ FK Veľké Revištia (celým názvem: Telovýchovná jednota FK Veľké Revištia) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Veľké Revištia. Založen byl v roce 1947. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Veľké Revištia s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1947 – založení
 TJ Veľké Revištia (Telovýchovná jednota Veľké Revištia)
 TJ FK Veľké Revištia (Telovýchovná jednota FK Veľké Revištia)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1997–2005: 5. liga  – sk. Jihovýchod
 2005–2011: 4. liga  – sk. Jih
 2011–2012: 5. liga  – sk. Jih
 2012–2014: 4. liga 
 2004–: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1947